A Nemzeti Bajnokság I osztályában 1955-ben 14 csapat küzdött a bajnoki címért. Budapesti Honvéd ötödik bajnokságát szerezte meg, az MTK-Vörös Lobogó és a Ferencváros-Budapesti Kinizsi előtt, egyetlen vesztes mérkőzésüket a Pécsi Dózsa elleni 0-2 jelentette.

A következő idényre tizenkét csapatosra csökkentették az első osztály létszámát, ezért az utolsó négy együttes esett ki, Győri Vasas, Diósgyőr, Vasas Izzó és a Szolnoki Légierő. Feljutottak a Tatabányai Bányász és a Szegedi Haladás.

Végeredmény 

A rangsorolás alapszabályai:1. összpontszám, 2. gólarány.

A bajnok Budapesti Honvéd SE játékosai
Faragó Lajos (23) – Rákóczi László (22), Palicskó Tibor (21), Bányai Nándor (25) – Bozsik József (24), Kotász Antal (20) – Budai II László (18), Kocsis Sándor (21),Machos Ferenc (19), Puskás Ferenc (26), Czibor Zoltán (21).
Játszott még: Lóránt Gyula (15), Tichy Lajos (15), Babolcsay György (7), Heinrich László (k) (3), Szovják István (3), Törőcsik I István (2), Kovács János (1).
Edző: Kalmár Jenő
Az ezüstérmes Bp. Vörös Lobogó játékosai
Fazekas Árpád (25) – Kovács II József (23), Börzsei János (26), Lantos Mihály (22) – Kovács I Imre (25), Zakariás József (20) – Sándor Károly (25), Hidegkuti Nándor (25), Palotás Péter (21), Kárász Endre (20), Szimcsák István (26).
Játszott még: Kovács III Ferenc (11), Molnár János (8), Szolnok István (5), Szimcsák László (3), Fecske István (1).
Edző: Kemény Tibor
A bronzérmes Bp. Kinizsi játékosai
Gulyás Géza (26) – Henni Miklós (13), Mátrai Sándor (26), Dalnoki Jenő (23) – Szabó László (26), Dékány Ferenc (21) – Kertész Tamás (24), Ombódi Imre (22), Orosz Pál (20), Vilezsál Oszkár (25), Fenyvesi Máté (21).
Játszott még: Láng Károly (18), Kispéter Mihály (11), Borsos Miklós (7), Bencsik János (3).
Edző: Sós Károly

Kereszttáblázat

Helyezések fordulónként

Díjak

Góllövőlista

Jegyzetek

Források 
 A magyar sport kézikönyve Sport Lap és Könyvkiadó, 1960
 Mező Ferenc: Futball adattár 
 http://www.nemzetisport.hu
 Hungary – List of final tables (RSSSF)

Magyarlabdarugobajnoksag 1
Magyar elsőosztályú labdarúgó-bajnokságok